Das Regal Scottish Masters 2001 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2001/02. Das Einladungsturnier wurde vom 18. bis 23. September im Thistle Hotel in Glasgow ausgetragen. Nach elf Jahren in der Kleinstadt Motherwell kehrte das Turnier wieder in die größte schottische Stadt zurück, wo das Turnier 20 Jahre zuvor begonnen hatte.

Titelverteidiger war der amtierende Weltmeister Ronnie O’Sullivan. Er erreichte erneut das Finale und traf dort auf seinen Gegner im WM-Finale John Higgins. Diesmal behielt der Schotte mit 9:6 die Oberhand und revanchierte sich damit für die Finalniederlage gegen O’Sullivan im Jahr 1999. Nach dem Champions Cup hatte er damit auch das zweite Turnier der Saison gewonnen.

Preisgeld 
Im Vorjahr hatte es bereits für den Sieg im ersten Qualifikationsspiel 1.000 £ gegeben, diesmal gingen alle erfolglosen Qualifikanten leer aus und nur im Hauptturnier gab es Prämien. Um 6.000 £ sank das Gesamtpreisgeld, der Rest des eingesparten Geldes wurde verwendet, um die Prämien ab dem Halbfinale geringfügig anzuheben.

Finalrunde 
Die ersten 9 der Weltrangliste sowie Jimmy White und Patrick Wallace waren für das Hauptturnier eingeladen worden. In einem Qualifikationsturnier konnte sich ein weiterer Spieler den 12. Teilnehmerplatz sichern, in diesem Jahr war das der Weltranglisten-17. Marco Fu. Er und die Spieler ab Platz 5 spielten in Runde 1 gegeneinander. Die Top 4 waren für das Viertelfinale gesetzt.

Finale 
Nach 1998 hieß das Finale des Turniers zum zweiten Mal John Higgins gegen Ronnie O’Sullivan. Damals hatte der Engländer gewonnen. In den letzten beiden Jahren war jeweils einer der beiden ein weiteres Mal im Finale gestanden, während Higgins ein zweites Mal scheiterte, war O’Sullivan zweifacher Titelträger und Titelverteidiger. Diesmal behielt aber der Schotte die Oberhand und holte sich mit 9:6 seinen einzigen Scottish-Masters-Titel.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele waren vom 26. bis 31. August 2001 ausgetragen worden. 16 Spieler hatten in vier Runden um den freien Platz im Finalturnier gespielt, Sieger war Marco Fu.

Century-Breaks 
12 Breaks von 100 oder mehr Punkten wurden im gesamten Turnier erzielt. Ronnie O’Sullivan ragte mit 4 Century-Breaks heraus, darunter war auch das höchste Break im Hauptturnier mit 134 Punkten, für das es eine Sonderprämie von 5.000 £ gab. 5 der 12 Centurys wurden bereits im August in der Qualifikation gespielt.

Quellen 

Snookerveranstaltung 2001
2001
Billardturnier in Glasgow